Mario Pérez puede referirse a varias personas:

Deportistas 
Mario Pérez Zúñiga (1982-), futbolista mexicano.
Mario Pérez Saldívar (1939-), corredor mexicano.
Mario Gaspar Pérez Martínez (1990-), conocido como Mario, futbolista español.
Mario Pérez Guadarrama (1946-), futbolista mexicano.
Mario Placencia Pérez (1927-), futbolista mexicano.
Mario Pérez Rodríguez (1936-), futbolista costarricense.
Mario Pérez Ulibarri  (1947-), conocido como Marinho Peres, futbolista brasileño.
Mario Perez Artista Sanjuanino

Escritores 
Mario Pérez Antolín (1964-),  escritor español.